KKK o Ku Klux Klan, grup racista blanc dels Estats Units
 Katipunan (Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng̃ mg̃á Anak ng̃ Bayan, acrònim KKK), organització independentista de les Filipines.
 Cos de Voluntaris de Cavalleria Calmuca (rus llatinitzat: Kalmyk Kavallerie Korps), grup de voluntaris de la II Guerra Mundial
 Planta nuclear de Krümmel (alemany: Kernkraftwerk Krümmel coneguda com a KKK), planta nuclear alemanya 
 Koma Komalên Kurdistan, partit polític kurd clandestí a Turquia
 Kara Kuvvetleri Komutanligi, divisió de les Forces armades turques
 Kokusai Kōryū Kikin (Fundació Japó) entitat difusora de la cultura japonesa